Айхенвальд — фамилия. Известные носители:

 Айхенвальд, Александр Юльевич (1904—1941) — советский экономист; сын Ю. И. Айхенвальда.
 Айхенвальд, Александра Юрьевна (род. 1957) — российский и австралийский лингвист, дочь Ю. А. Айхенвальда.
 Айхенвальд, Борис Юльевич (1902—1938) — советский литературовед, переводчик, сын Ю. И. Айхенвальда
 Айхенвальд, Лев Исаевич (1873—1954) — русский и советский психиатр, брат Ю. И. Айхенвальда.
 Айхенвальд, Юлий Исаевич (1872—1928) — русский литературный критик, философ, переводчик.
 Айхенвальд, Юрий Александрович (1928—1993) — русский поэт, переводчик, театровед, правозащитник, сын А. Ю. Айхенвальда.